Mark IV, Mark 4 ou Mk 4 désigne le quatrième modèle d'une série. Le terme peut faire référence à :
 Char Mark IV, char de combat de la Première Guerre mondiale,
 Infantry Tank MkIV, autre nom du char Churchill,
 Télescope Mark IV, radiotélescope qui n'a jamais été construit ; à sa place se trouve le Radiotélescope Mark II,
 Bombe atomique Mark 4, bombe atomique développée par les États-Unis entre 1949 et 1953 pour remplacer le type Mark 3 (voir l'article Fat Man),
 Voiture Mark 4, type de voiture de train britannique de la Classe 91.
 Lola Mk 4, un modèle de F1.
 Stebro Mk IV, un modèle de F1.

Voir aussi
 Système de désignation de modèles Mark,
 Mark I
 Mark II
 Mark III
 Mark V
 Mark VI

ca:Tanc Mark#Variants i desenvolupaments